Grand Prix Cycliste de Québec 2016 var den 7. udgave af endagsløbet Grand Prix Cycliste de Québec og blev afholdt den 9. september. Det var det 24. arrangement på UCI World Tour 2016. Løbet blev vundet af Peter Sagan fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Michael Valgren kørte for 
 Christopher Juul-Jensen kørte for 
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Lars Bak kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside  
 

UCI World Tour 2016
2016